Tàpul (cognom)
 Publi Vil·li Tàpul, pretor el 203 aC i cònsol el 199 aC
 Luci Vil·li Tàpul, pretor el 199 aC